Peyrat-de-Bellac
 Peyrat-la-Nonière
 Peyrat-le-Château
 Le Peyrat